La Diócesis de San José podría referirse a:

 Diócesis de San José de Mayo
 Diócesis de San José en California
 Diócesis de San José del Guaviare
 Diócesis de San José en las Filipinas
 antigua denominación (1850-1921) de la Arquidiócesis de San José de Costa Rica